Хезболла, Хизболла, Хизбулла, Хезболлах, Хизболлах, Хизбуллах и др. (различия в передаче связаны с различным произношением гласных в разных арабских диалектах и других языках), в переводе с арабского — «партия Бога» — название ряда военизированных группировок на Ближнем Востоке, зачастую не связанных друг с другом.

Наиболее известные:
 Хезболла — ливанская шиитская группировка антиизраильской и просирийской ориентации
 Хизболла (Турция) — курдская суннитская группировка, действующая против властей Турции